Ambalema kan syfta på:

Colombia 

 Ambalema (kommun), Tolima, 
 Ambalema (ort), Tolima,